Oliver je lahko:
 Oliver (osebno ime)
 Oliver (priimek)
 Oliver!, muzikal, napisan po Dickenskovem romanu Oliver Twist
 Oliver! (film), filmski muzikal, posnet po odrskem
 Oliver, Georgia, mesto v Združenih državah Amerike